Vesele puede referirse a:

Vesele, localidad del Raión de Bilhorod-Dnistrovskyi en el óblast de Odesa (Ucrania).
Vesele, localidad del Raión de Mykolaivka en el óblast de Odesa (Ucrania).
Vesele, localidad del Raión de Tatarbunary en el óblast de Odesa (Ucrania).
Vesele, localidad del Raión de Berezivka en el Óblast de Odesa (Ucrania).

''Para su equivalente en bielorruso véase Vesiólaye, y para su equivalente en ruso, véase Vesióloye.